Anne, ma sœur Anne [ne vois-tu rien venir ?] est une citation de la pièce de Charles Perrault La Barbe bleue, quand la jeune épouse que Barbe bleue cherche à occire interpelle sa sœur Anne.
 Cette adjuration, et sa réplique «Je ne vois que le soleil qui poudroie, [...] », sont passées dans le langage populaire pour désigner toute situation où un événement est attendu, sans plus trop d'espoir.
 Le chanteur français Louis Chedid a repris cette expression pour un album musical sorti en 1985, et sa chanson-titre éponyme Anne, ma sœur Anne contre le fascisme.